Фунду́к () может означать:
 Фундук (растение) — крупноплодные формы лещины, в основном лещины обыкновенной, лещины крупной и лещины понтийской.
 Фундук (плод) — орехи крупноплодных форм этих растений.

Примечания